

Юнусово — присілок, Кігинський район, Башкортостан
 Юнусово — присілок, Мечетлінський район, Башкортостан
 Юнусово — присілок, Салаватський район, Башкортостан